Bearpaw Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bearpaw Lake (Michigan), im Iron County
 Bearpaw Lake (Wyoming), im Teton County